Kleeberg steht für folgende geographischen Objekte:

Orte:
 Kleeberg (Beutelsbach), Ortsteil von Beutelsbach (Bayern), Landkreis Passau, Bayern
 Kleeberg (Neufraunhofen), Ortsteil von Neufraunhofen, Landkreis Landshut, Bayern
 Kleeberg (Regenstauf), Ortsteil von Regenstauf, Landkreis Regensburg, Bayern
 Kleeberg (Ruhstorf an der Rott), Ortsteil von Ruhstorf an der Rott, Landkreis Passau, Bayern
 Kleeberg (Treffelstein), Ortsteil bei Treffelstein, Landkreis Cham, Bayern
 Kleeberg (Gemeinde St. Margarethen), Ortsteil von St. Margarethen an der Raab, Bezirk Weiz, Steiermark, Österreich
 Kleeberg, seit 1936: Torga, Ortsteil der Gemeinde Kodersdorf, Landkreis Görlitz, Sachsen
 Kleeberg, Kreis Arnswalde, Brandenburg, seit 1945: Słonice, Dorf in der Gmina Krzęcin, Powiat Choszczeński, Woiwodschaft Westpommern, Polen
 Kleeberg, Kreis Goldap, Ostpreußen, seit 1945: Konikowo (Gołdap), Dorf in der Gmina Gołdap, Powiat Gołdapski,  Woiwodschaft Ermland-Masuren, Polen
 Groß Kleeberg, Kreis Allenstein, Ostpreußen, seit 1945: Klebark Wielki, Dorf in der Gmina Purda, Powiat Olsztyński, Woiwodschaft Ermland-Masuren, Polen
 Klein Kleeberg, Kreis Allenstein, Ostpreußen, seit 1945: Klebark Mały, Dorf in der Gmina Purda, Powiat Olsztyński, Woiwodschaft Ermland-Masuren, Polen

Berge:
 Kleeberg (Treffelstein, Berg) (694 m), Berg über Kleeberg, Gemeinde Treffelstein, Landkreis Cham, Bayern
 Kleeberg (Steiermark), Hügel über Gleisdorf, Bezirk Weiz, Steiermark, Österreich

Kleeberg ist der Familienname folgender Personen:
 Alfred Kleeberg (1887–1957), deutscher Pädagoge
 Andrea Kleeberg-Niepage, deutsche Psychologin
 Bernhard Kleeberg (* 1971), deutscher Wissenschaftshistoriker
 Clotilde Kleeberg (1866–1909), französische Pianistin
 Franciszek Kleeberg (1888–1941), polnischer General
 Hermann Kleeberg (1840–1896), deutscher Versicherungsunternehmer
 Jannis Kleeberg (* 2002), deutscher Fußballspieler

 Julius Kleeberg (1894–1988), deutsch-israelischer Mediziner und Hochschullehrer
 Juliusz Kleeberg (1890–1970), polnischer Brigadegeneral
 Kolja Kleeberg (* 1964), deutscher Koch
 Lis Kleeberg (1916–2019), deutsche Schriftstellerin
 Ludwig Kleeberg (1890–1964), deutscher Dermatologe
 Michael Kleeberg (* 1959), deutscher Schriftsteller und Übersetzer
 Minna Kleeberg (1841–1878), deutsche Dichterin
 Sophie Kleeberg (* 1990), deutsche Kugelstoßerin

Siehe auch:
 Schloss Kleeberg in Kleeberg, Ruhstorf an der Rott
 Kleberg
 Cleeberg, Ortsteil von Langgöns, Landkreis Gießen, Hessen